Weezer est un groupe de rock américain ayant, à plusieurs reprises, sorti des albums éponymes.

Albums
 Weezer, sorti en 1994 et surnommé l'album bleu.
 Weezer, sorti en 2001 et surnommé l'album vert.
 Weezer, sorti en 2008 et surnommé l'album rouge.
 Weezer, sorti en 2016 et surnommé l'album blanc.
 Weezer, sorti en  et surnommé l'album turquois.
 Weezer, sorti en  et surnommé l'album noir.